Schwarzer Freitag ist die Bezeichnung eines Freitags, der wegen eines an diesem Tag vorgefallenen Unglücks als besonders denkwürdig erachtet wird.

Herkunft des Begriffs 
Diese Bezeichnungsweise, die ähnlich auch für andere Wochentage existiert, leitet sich her aus einer bereits römisch-antiken Tradition, die einen Unglückstag als dies ater („Schwarzen Tag“) bezeichnete und später dann auch unter Einbeziehung der Namen der Wochentage fortgeführt wurde. Speziell der Freitag galt in der christlichen Tradition und im daran anknüpfenden Aberglauben als ein besonderer Unglückstag, weil sich an einem Freitag, dem Karfreitag, die Passion und Kreuzigung Christi ereignet hatte. Im Englischen wurde deshalb im 18. Jahrhundert in einer frühen Phase der Einführung des Ausdrucks Black Friday dieser Ausdruck noch gelegentlich bewusst als Kontrastbegriff gebraucht zu Good Friday, wie der Karfreitag im Englischen in Hinblick auf das mit dem Tod Christi eingeleitete Erlösungswerk unter positivem Vorzeichen heißt.

Schwarze Freitage im Finanzwesen

1745 – London 
Dass geschichtlich bedeutsame Unglückstage von den Zeitgenossen als Schwarze Freitage bezeichnet wurden, lässt sich bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen und ist dort zuerst in England für den Black Friday vom 6. Dezember 1745 belegt, bei dem es sich zugleich um den ersten wirtschaftlichen Schwarzen Freitag handelt, der von den Zeitgenossen so genannt wurde. An diesem Tag erreichte die Nachricht London, dass der Kronprätendent Charles Edward Stuart, der mit zwei Schiffen in Schottland gelandet war, erfolgreich bis Derby hatte vordringen können. In London führte daraufhin die Angst vor einer französischen Invasion und einer Restauration der Herrschaft der Stuarts zu einem vorübergehenden Kollaps des Bankwesens und Wirtschaftslebens.

1866 – London 
Der angelsächsische Usus, wirtschaftlich bedeutsame Unglückstage als Black Friday zu bezeichnen, fand dann im Zusammenhang mit der Internationalisierung der Geldmärkte und des Pressewesens seit dem 19. Jahrhundert auch in anderen Ländern Verbreitung. Als der Bankrott der Londoner Diskontbank Overend, Gurney and Co. Ltd. am 11. Mai 1866 eine Panik in der Londoner City und eine Krise des britischen Finanzwesens auslöste, beschrieb die Londoner Times diesen Freitag am nächsten Tag als einen Unglückstag, der noch lange als Schwarzer Freitag in Erinnerung bleiben werde. Die ausländische Presse griff diese Bezeichnung auf, so in Frankreich der Nationalökonom Louis Wolowski, der sie am 15. August 1866 im Titel eines Artikel in der Revue des Deux Mondes und in weiteren Schriften jeweils mit Bezug auf den Londoner 11. Mai 1866 verwendete.

1869 – USA 
Weltweite Verbreitung fand der Begriff im Zusammenhang mit der amerikanischen Finanzkrise vom 24. September 1869, die von Goldspekulationen der Unternehmer Jay Gould und James Fisk und Gegenmaßnahmen der Regierung der Vereinigten Staaten ausgelöst wurde. Der amerikanische Schriftsteller Frederic Stewart Isham machte diesen Skandal zum Gegenstand seines 1904 erschienenen Romans Black Friday, der seinerseits 1916 unter der Regie von Lloyd Carleton als Stummfilm verfilmt wurde.

1873 – Wien 
Als Schwarze Freitage wurden im deutschsprachigen Raum der Wiener Börsenkrach vom 9. Mai 1873 (Gründerkrach) und der Kurssturz der Berliner Börse vom 13. Mai 1927 bezeichnet, als der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes um 31,9 Prozent einbrach.

1929 – New York 

Für ihre „schwarzen“ Tage und ihren Schwarzen Freitag vom 25. Oktober ist heute noch besonders der Zusammenbruch der New Yorker Börse (NYSE) 1929 bekannt, der die Weltwirtschaftskrise auslöste. Im Unterschied zu den vorhergehenden und nachfolgenden Tagen war der 25. Oktober 1929 allerdings kein Tag besonderer Kursverluste: Am Mittwoch, dem 23. Oktober, war der Dow Jones Industrial Average von 326,51 vom Vortag auf 305,85 gefallen, und am „Schwarzen Donnerstag“ (Black Thursday), dem 24. Oktober 1929, fiel er nochmals um 6,38 Punkte auf 299,47. In Europa kennt man den Tag wegen der Zeitverschiebung als „Schwarzen Freitag“, da es hier bereits nach Mitternacht war. Am Freitag legte der DJI um 1,75 Punkte zu. Seine größten Verluste erlitt er dann am Montag (von 298,97 auf 260,64); am „Schwarzen Dienstag“ (Black Tuesday) oder „Tragic Tuesday“ fiel er dann weiter auf 230,07.

Sonstige Schwarze Freitage 
Der Ausdruck ist verbreitet bei Unglückstagen für einzelne Regionen, Unternehmen, Mannschaften im Sport und Politiker oder sonstige Personen des öffentlichen Lebens, aber auch in der Beziehung auf rein private Angelegenheiten. Als Schwarze Freitage wurden außerdem zahlreiche Krisentage nicht nur des Börsen- und Finanzwesens, sondern auch der politischen Geschichte bezeichnet.

1881 – Sturmkatastrophe in Schottland 
So gilt der 14. Oktober 1881 als Schwarzer Freitag in der Geschichte der schottischen Fischerei, da an diesem Tag beim Unglück von Eyemouth insgesamt 189 Fischer ihr Leben durch eine Sturmkatastrophe verloren.

1910 – Streik der Frauen für Wahlrecht in London 
Der 18. November 1910 wird als Schwarzer Freitag bezeichnet, weil er einen der Tiefpunkte der Frauenwahlrechtsbewegung darstellte: An diesem Tag wollten ca. 300 Suffragetten unter Leitung von Emmeline Pankhurst zum Palace of Westminster in London, um dort einen Entwurf zu einem reformierten Wahlrechtsgesetz zu diskutieren, in dem auch das Frauenwahlrecht enthalten war. Als sie den Parliament Square erreichten, wurden sie von Polizisten und Frauenwahlrechtsgegnern angegriffen. Viele der Frauen wurden schwer verletzt und über 100 Frauenwahlrechtskämpferinnen im Holloway-Gefängnis inhaftiert. Mehrere der Frauen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in den Wochen danach an deren Folgen starben. Eine davon war Mary Jane Clarke, die Schwester von Emmeline Pankhurst, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis nicht mehr geheilt werden konnte. Vier Tage nach jenem Schwarzen Freitag verkündete Premierminister Herbert Henry Asquith die Abweisung des Antrags zu einem reformierten Wahlrecht.

1912 – Generalstreik in Brisbane 
Weil die Leitung des Straßenbauunternehmens Australian Tramway Employees Association am 18. Januar 1912 seinen Mitarbeitern das Tragen von Abzeichen der Straßenbahner-Gewerkschaft untersagte, riefen diese am selben Tag zum Generalstreik auf. Das Streikkomitee stellte den Antrag, am 2. Februar 1912 einen weiteren Marsch in Brisbane (Queensland/Australien) veranstalten zu dürfen, was vom Polizeikommissar William Geoffrey Cahill abgelehnt wurde. Gegen diese Ablehnung demonstrierten rund 15.000 Streikende auf dem Market Square. Unter der Führung Cahills ging die teils berittene Polizei mit Knüppeln und Bajonetten gegen die Gewerkschafter und deren Unterstützer vor, darunter rund 600 Frauen (darunter viele Suffragetten) sowie Kinder. Der Tag ging als sogenannter Knüppel-Freitag (Baton Friday), später als Schwarzer Freitag bezeichnet, in die Geschichte ein.

1978 – Demonstration auf dem Jaleh-Platz in Teheran 
Am Freitag, dem 8. September 1978, kam es auf dem Jaleh-Platz in Teheran im Iran zu einem Schusswechsel zwischen Armee und Demonstranten gegen die Regierung von Schah Mohammad Reza Pahlavi, an dessen Ende 64 Tote zu beklagen waren. Seit diesem Vorfall wird dieser Tag im Iran als Schwarzer Freitag bezeichnet.

2015 – Terroranschläge in Paris 
Auch im Zusammenhang mit den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Frankreich wurde von Medien der Begriff Schwarzer Freitag verwendet.

Weblinks 
 75 Jahre Schwarzer Freitag

Einzelnachweise 

Börsenkrach
Freitag
Finanzkrise
Tagesbegriff